Maus se poate referi la:
 maus (sau mouse), un dispozitiv de indicat pentru computere
 maus, un joc de cărți
 Maus, un roman grafic de Art Spiegelmann
 Panzer VIII Maus, un tanc german super-greu din cel de-al doilea Război Mondial